Саммерскейл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Саммерскейл, Аарон (род. 1969) — английский шахматист, гроссмейстер (1997).
 Саммерскейл, Кейт (род. 1965) — английская журналистка и писательница.